The Girl I Left Behind Me bzw. The Girl I Left Behind steht für:
 The Girl I Left Behind Me (Volkslied), ein englisches Volkslied
 The Girl I Left Behind Me (Gemälde), ein Gemälde von Eastman Johnson